Гирдешть () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Войнешть.
 Гирдешть () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Некшешть.